Никола Богданов може да се отнася за:

 Никола Богданов (1841 – 1919), български революционер;
 Никола Богданов, български футболист.